Franciaország
Saint-Sylvain, település Calvados megyében
Saint-Sylvain, település Corrèze megyében
Saint-Sylvain, település Seine-Maritime megyében